Могилки — название населённых пунктов в России:

 Могилки — до 1960 г. название села Октябрьское в Неверкинском районе Пензенской области.
 Могилки — до 1961 г. название деревни Дружба в Каменском районе Тульской области.

См. также 
 Могильное